Enea Silvio (in latino Aeneas Silvius) è il terzo dei mitici re albani e, secondo la leggenda, è nipote di Ascanio e nipote abiatico di Enea in quanto figlio di Silvio figlio di Lavinia, figlia di Latino e seconda moglie di Enea.
Pur non essendo citato da Ovidio nei re albani, Dionigi di Alicarnasso gli attribuisce un regno di circa 31 anni (presumibilmente fra il 1112 a.C. ed il 1081 a.C.) . Secondo Dionigi e Livio, il suo erede al trono è nominato Latino Silvio (in latino Latinus Silvius).

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
Enea
Ascanio
Re latini

Altri progetti 

Re latini